Neuhaus som efternamn kan syfta på:

Agnes Neuhaus (1854–1944), tysk politiker
Albert Neuhaus (1873–1948), tysk politiker och minister
 Florian Neuhaus (född 1997), tysk fotbollsspelare
 Clemens Neuhaus (1927–1991), tysk konstnär
 Gert Neuhaus (född 1939), tysk konstnär
 Heinrich Neuhaus (1833–1887), tyskfödd svensk litograf
 Heinrich Neuhaus (pianolärare) (1888–1964), sovjetisk pianist och pianopedagog
 Hermann Neuhaus (1863–1941), tysk konstnär
 Karl Neuhaus (1796–1849), schweizisk politiker
 Karl Neuhaus (1880–1947), tysk politiker
 Nele Neuhaus (född 1967), tysk författare
 Uwe Neuhaus (född 1959), tysk fotbollsspelare

Tyska efternamn